Il doppio del torneo di tennis Punta del Este Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gustavo Kuerten e Jaime Oncins che hanno battuto in finale Alejandro Hernández e Simon Touzil 5-7, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Emanuel Couto /  Gábor Köves (primo turno)
 Donald Johnson /  Laurence Tieleman (quarti di finale)

 Lucas Arnold Ker /  Patricio Arnold (semifinali)
 Tamer El Sawy /  Tom Vanhoudt (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Punta del Este Challenger 1996